Travelling, na terminologia de cinema e audiovisual, todo movimento de câmara em que esta realmente se desloca no espaço
Travelling (álbum) (2012), o nono álbum de estúdio da dupla pop sueca Roxette.
Travelling Without Moving (1996), o terceiro álbum de estúdio da banda britânica Jamiroquai.

Ver também
Traveling Wilburys foi um supergrupo formado por George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan e Tom Petty.